Sten compare in diversi contesti:

Sigle
Shepherd Turpin Enfield, STEN – pistola mitragliatrice britannica
Mares STEN – fucile subacqueo ad aria compressa

Onomastica
Sten – nome proprio di persona maschile

Persone
 Anna Sten – attrice russa
 Helge Sten – nome di battesimo di Deathprod, musicista norvegese
 Michele Sten – doge veneziano

Famiglie
Sten – famiglia patrizia veneziana